Batalha de Megido refere-se a uma das principais batalhas travadas perto do antigo local de Megido na Palestina:
Batalha de Megido (século XV a.C.), uma batalha entre os antigos egípcios liderados pelo faraó Tutemés III e uma grande coalizão cananeia.
Batalha de Megido (609 a.C.), uma batalha entre o Egito e o Reino de Judá.
Batalha de Megido (1918), uma batalha entre as forças do Império Britânico e o Império Otomano.
Armagedom (Har Megiddo), o local da batalha épica final associada às profecias do fim dos tempos e, por extensão, a própria batalha.